WMS son las siglas de:

 Warehouse Management System, Sistema de Gestión de Almacenes, o software especializado en la gestión operativa de un almacén; o
 Web Map Service, Servicio de Mapas por la Red, un estándar de mapas generados de forma dinámica a partir de información geográfica.
 World Music Sai, Tienda Musical Online, Tienda de electrónica, instrumentos musicales y sonido.